Příjmení Close nosí více významných osobností:

 Eric Close (* 1967) – americký herec
 Glenn Close (* 1947) – americká herečka a zpěvačka
 Chuck Close (1940–2021) – americký vizuální umělec, malíř a fotograf